Burg Hausen steht für:

 die Ruine Schloss Hausen im Tal im Donautal in Beuron, Ortsteil Hausen im Tal, Landkreis Sigmaringen (Baden-Württemberg)
 die frühere Bezeichnung von Schloss Hausen in Bad Soden-Salmünster (Hessen)
 die Burg Hausen (Heimbach) in Heimbach-Hausen im Kreis Düren (Nordrhein-Westfalen)
 Burg Hausen (Burg am Heubelstein) bei Margrethausen im Zollernalbkreis (Baden-Württemberg)
 Burg Hausen (Burzel), Hausen am Tann im Zollernalbkreis (Baden-Württemberg)
 Das Häuser Schloss bei Zellhausen, Landkreis Offenbach in Hessen.
 Turmhügel Hausen, Bayern

Siehe auch:
 Burghausen (Begriffsklärung)
 Burg Burghausen
 Schloss Hausen